Юве́нций () — многозначный термин:
 Ювенции — древнеримский плебейский род из Северной Италии;
 Ювенций — вымышленное имя адресата нескольких любовных стихотворений Катулла;
 Ювенций Патавийский — епископ Павии в I веке.